Francesco Imberti – arcivescovo italiano
 Francesco Imberti – calciatore italiano
 Giovanni Battista Imberti – imprenditore e politico italiano